Нюрбургринг е писта за провеждане на състезания от Формула 1, състезания от по-ниски серии, мотоциклети и прототипи. Намира се в Германия, на 80 km от Кьолн и на 120 km от Дюселдорф.

Име 
Името на пистата идва от замъка Нюрбург в планината Айфел.

История 
Пистата е проектирана от германския инженер Ото Кройтц през 1925 година.

Първото състезание е с мотоциклети и е проведено на 19 юни 1927 г.

Големият шотландски пилот и трикратен световен шампион във Формула 1 – Джеки Стюърт дава прозвището на пистата – „Зеленият Ад“ през 1970 година.

На тази писта са се провеждали кръгове за:
 Голямата награда на Европа
 Голямата награда на Германия
 Голямата награда на Люксембург

Характеристика 
Пистата е била с дължина до 28,3 km, като е имала 73 завоя, разположени в гъста гориста местност. В днешни дни пистата е с дължина 4,556 km.

Зрителите често надхвърлят 200 000 души.

Най-известните части от пистата са:
 Завоят „Кока Кола“
 Завоят „Дънлоп“
 Завоят „Бит“
 Шиканът „Кастрол“
 Шиканът „Вийдол“
 Завоят „Форд“

Инциденти

По време на състезание 
 31 юли 1954 – загива аржентинският пилот Оскар Маримон,
 3 август 1958 – загива британецът Питър Колинс,
 7 август 1966 – загива британецът Джон Тейлър

На тренировки 
 2 август 1964 – загива холандецът Карел Годин де Буфорт
 2 август 1969 – загива германският пилот Герхард Митер

Победители във Формула 1

Гран при на Германия

Гран при на Европа

Гран при на Люксембург

Външни препратки 
Официален сайт

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Формула 1
 Пилоти от Формула 1
 Световен шампион във Формула 1

Нюрбургринг
Мотоциклетни писти
Автомобилни писти в Германия
Рейнланд-Пфалц
Голяма награда на Германия